Допшице могу бити:

 Допшице (Знојмо), насељено мјесто у округу Знојмо, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Допшице (Нимбурк), насељено мјесто у округу Нимбурк, Средњочешки крај, Чешка Република
 Допшице (Чешке Будјејовице), насељено мјесто у округу Чешке Будјејовице, Јужночешки крај, Чешка Република